Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1954 se dispute à Berkeley du 20 au .

Virginia Wolfenden remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Shilcock.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patricia Naud et Nancy Wolfenden.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1954
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1954
Septembre 1954